Wollebach ist ein Gewässername in Nordrhein-Westfalen:

 Wollebach, Oberlaufname bis Horm, Gemeinde Hürtgenwald des Beybachs, rechter  Oberlauf des Birgeler Bachs (zur Rur) bis Birgel, Stadt Düren; beide Orte im Kreis Düren
 Wollebach (Wolfsbach), linker Zufluss des Wolfsbachs (zur Rur in der Rurtalsperre) vor Woffelsbach, Gemeinde Simmerath, Städteregion Aachen

Siehe auch:
 Wollbach
 Wollenbach